Als afkorting
 Effective radiated power, een term uit de radiotelecommunicatie
 Electronic Road Pricing, een elektronisch systeem voor het innen van tolgeld 
 Enterprise resource planning, een softwarepakket in de bedrijfsinformatica
 Event-related potential, een term uit de psychologie en neurowetenschap
 Ejército Revolucionario del Pueblo
 Marshallplan, European Recovery Program

Plaatsen
Erp (Ariège), een gemeente in het Franse departement Ariège
Erp (Eindhoven), een wijk in Eindhoven in stadsdeel Woensel-Zuid
Erp (Meierijstad), een dorp in de Noord-Brabantse gemeente Meierijstad
Erp (Noordrijn-Westfalen), een dorp in de buurt van Keulen